Der Holden Captiva ist ein Crossover-SUV, der von General Motors seit 2006 produziert  wird. Das Fahrzeug wird unter dem Namen Holden für den australischen und neuseeländischen Markt verkauft. Der Holden Captiva umfasst zwei Fahrzeuge, die fast identisch sind: Holden Captiva 5, basierend auf dem Opel Antara und Holden Captiva 7, basierend auf dem Chevrolet Captiva. Beide Modelle werden zeitgleich verkauft.

Modelle

Weblinks

 Offizielle Website

Captiva